Rywalizacja drużynowa we florecie mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948 została rozegrana w dniach 30 – 31 lipca. Wystartowało 82 zawodników z 16 krajów.

Składy 
Każda z ekip mogła liczyć 6 zawodników. Do każdego meczu wybierano 4 zawodników.

Argentyna
José Rodríguez
Fulvio Galimi
Manuel Torrente
Félix Galimi

Belgia
Georges de Bourguignon
André van de Werve de Vorsselaer
Henri Paternóster
Raymond Bru
Édouard Yves
Paul Valcke

Dania
Ivan Ruben
Ole Albrechtsen
Aage Leidersdorff
Tage Jørgensen
Ivan Osiier
Flemming Vögg

Egipt
Osman Abdel Hafeez
Salah Dessouki
Mahmoud Younes
Mohamed Zulficar
Hassan Hosni Tawfik
Mahmoud Abdin

Finlandia
Kauko Jalkanen
Nils Sjöblom
Erkki Kerttula
Heikki Raitio

Francja
André Bonin
Jéhan Buhan
Jacques Lataste
René Bougnol
Christian d’Oriola
Adrien Rommel

Grecja
Athanasios Nanopoulos
Stefanos Zintzos
Ioannis Karamazakis
Konstantinos Bembis

Holandia
Willem van den Berg
Henny ter Weer
Frans Mosman
Eddy Kuijpers

Irlandia
Owen Tuohy
Patrick Duffy
Tom Smith
Nick Thuillier

Kanada
Robert Desjarlais
Georges Pouliot
Alf Horn
Roland Asselin

Stany Zjednoczone
Daniel Bukantz
Dean Cetrulo
Dernell Every
Silvio Giolito
Nate Lubell
Austin Prokop

Szwajcaria
Gottfried von Meiss
Roger Stirn
Walo Hörning
Corrado Schlaepfer
Jean Rubli

Urugwaj
Daniel Rossi
Jaime Ucar
Sergio Iesi
Juan Paladino
César Gallardo

Węgry
József Hátszeghy
Lajos Maszlay
Aladár Gerevich
Béla Bay
Pál Dunay
Endre Palócz

Wielka Brytania
René Paul
Arthur Smith
Harold Cooke
Emrys Lloyd
Pierre Turquet
Luke Wendon

Włochy
Edoardo Mangiarotti
Manlio Di Rosa
Renzo Nostini
Giuliano Nostini
Giorgio Pellini
Saverio Ragno

Wyniki 
W pierwszej rundzie rywalizowano w sześciu grupach. Z każdej grup dwie najlepsze reprezentacje awansowały do rundy drugiej. W drugiej rundzie rywalizowano w czterech grupach, a dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinału. W półfinałach rywalizowano w dwóch grupach i podobnie jak miało to miejsce w poprzednich rundach, dwie najlepsze drużyny awansowały do finału.
W każdej drużynie było czterech zawodników. Rywalizowano systemem każdy z każdym, Mecz wygrywała drużyna która pierwsza osiągnęła 9 zwycięstw indywidualnych (maksymalnie w pojedynku mogło się odbyć 16 meczy). W przypadku remisu decydowały o zwycięstwie decydowały otrzymane trafienia. Mecze nie mające wspływu na ustalenie kolejności nie były rozgrywane.

Runda 1 
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3
Ponieważ zespół Kuby wycofał sie z rywalizacji, żaden pojedynek w tej grupie nie został rozegrany

Grupa 4

Grupa 5
Ponieważ zespoły Brazylii i Austrii wycofały sie z rywalizacji, żaden pojedynek w tej grupie nie został rozegrany.

Grupa 6

Runda 2 
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Półfinał 
Grupa 1

Grupa 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szermierka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1948